Aya Kitō – diarista giapponese
 Masaki Kito – avvocato giapponese
 Mohiro Kitō – fumettista giapponese